Droga krajowa B49 – droga krajowa we wschodniej Austrii prowadząca równolegle do granicy ze Słowacją
 Droga krajowa B49 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi północny wschód południowy zachód od skrzyżowania z drogą B62 w Alsfeld w Hesji do granicy z Luksemburgiem koło Igel w Nadrenii-Palatynacie